Киленка — река в Щёлковском районе Московской области, левый приток Ширенки;
 Киленка — река в Островском районе Костромской области, левый приток Меры.